Орденес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орденес. Занимает площадь 157,96 км². Население — 12868 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento

Муниципалитеты Ла-Коруньи